Thundorf puede referirse a las siguientes localidades:

 Thundorf: comuna ubicada en el cantón de Turgovia, Suiza.
 Thundorf en la Baja Franconia: municipio ubicado en el estado federado de Baviera, Alemania.
 Thundorf: aldea de la comuna de Ainring en el estado libre de Baviera, Alemania.
 Thundorf: barrio del municipio de Osterhofen en el estado libre de Baviera, Alemania.
 Thundorf: barrio del municipio de Freystadt (Alto Palatinado) en el estado libre de Baviera, Alemania.